Битва при Касталье (сражения Пиренейских войн):
 Битва при Касталье (1812) 21 июля 1812 года.
 Битва при Касталье (1813) 13 апреля 1813 года.